God's Favorite Customer è il quarto album in studio del musicista statunitense Josh Tillman, pubblicato il 1º giugno 2018 con lo pseudonimo Father John Misty. Il disco è uscito per Sub Pop e Bella Union.

Tracce

Collegamenti esterni